Нуклеус (археологія) — камінне ядрище для обробки каменя в часи кам'яної доби.
 Нуклеус (бджільництво) — маленька бджолина сім'я, призначена для виховування та зберігання маток.
 Нуклеус (біологія) — клітинне ядро (у цьому значенні вживається рідко та вважається англіцизмом).